.45 (0.45, 0,45) може означати:

 .45 ACP — пістолетний патрон, розроблений в 1905 році Джоном Браунінгом (США);
 .45-70 — Гвинтівковий патрон, розроблений в США в 1873 році;
 45 Colt — пістолетний патрон, розроблений в США в 1872 році;
 «45-й калібр» () — американський фільм (2006 рік, кримінальна драма).